Лига чемпионов УЕФА 1995/96 годов — 4-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 41-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 22 мая 1996 года на Олимпийском стадионе в Риме. Победителем стал «Ювентус», обыгравший в финале действующего обладателя трофея «Аякс» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2 (игровое время матча завершилось со счётом 1:1).

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 1995/1996 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 1995/96 принимали участие 24 команды — чемпиона первых 24 ассоциаций УЕФА.

Квалификационный раунд
 16 чемпионов ассоциаций, занявших места с 8 по 24 (за исключением чемпиона ассоциации 9 — действующего победителя турнира)

Групповой этап
 8 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций, занявших места с 1 по 7
 Действующий победитель турнира

Плей-офф
 8 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

 Список клубов-участников

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 12 июля 1995 года в Женеве. Первые матчи прошли 9 августа, ответные — 23.

|}
 ФК «Динамо Киев» был исключён из розыгрыша текущей Лиги чемпионов после первого матча группового этапа против «Панатинаикоса». Его место занял «Ольборг».

Первые матчи

Ответные матчи

Групповой раунд 
Жеребьёвка состоялась 25 августа 1995 года в Женеве. Матчи прошли с 13 сентября по 6 декабря.
 Время — центральноевропейское.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 6 марта 1996 года, ответные — 20.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 3 апреля, ответные — 17.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Лига чемпионов 1995/96 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1995/96
 Лига чемпионов 1995/96 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1995/96 на сайте RSSSF

1995
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году